Гле́ндейл () — англизированная версия гэльского Gleann Dail, означающего «долина плодородной, низколежащей, пахотной земли».

 Глендейл — город в штате Калифорния, США.
 Глендейл — город в штате Аризона, США.
 Глендейл — город в штате Висконсин, США.
 Глендейл — город в штате Миссури, США.
 Глендейл — город в штате Колорадо, США.
 Глендейл — деревня в штате Огайо, США.
Глендейл — город в штате Орегон, США.